Voici la liste des planètes mineures numérotées de 347001 à 348000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 347001 à 348000

347001-347100

347101-347200

347201-347300

347301-347400

347401-347500

347501-347600

347601-347700

347701-347800

347801-347900

347901-348000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000